Lilla Halsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Halsholmen, Hangö, Nyland, 
 Lilla Halsholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
Halsholmen
Stora Halsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar